Mariatistelsläktet (Silybum) är ett släkte med två  arter i växtfamiljen korgblommiga växter som är vildväxande i södra Europa.

Kladogram enligt Catalogue of Life

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Korgblommiga växter